Turmalina, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Turmalina, un comune brasiliano del Minas Gerais.
 Turmalina, un album musicale dell'artista Natalia Oreiro.